Gollinger ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Gollinger, Architekt
 Hildegard Gollinger (* 1941), deutsche römisch-katholische Theologin
 Karl Heinz Gollinger (* 1983), österreichischer Radsportler
 Norbert Gollinger (* 1956), österreichischer Rundfunkmanager und Journalist, Landesdirektor des ORF Niederösterreich